«Más allá del bien y del mal» puede referirse a: 

 Más allá del bien y del mal, texto filosófico de Friedrich Nietzsche. 
 Más allá del bien y del mal , película de 1977.
 Más allá del bien y del mal, álbum de la banda El Tri.
 Más allá del bien y del mal, canción de la banda punk argentina, Los Violadores.